Chrīstos Kountouriōtīs – calciatore greco
 Geōrgios Kountouriōtīs – politico greco
 Paulos Kountouriōtīs – ammiraglio e politico greco